Влади́мир Дави́дович Бурлю́к () — украинский художник, один из основоположников российского футуризма. Брат Давида, Николая, Людмилы, Марианны и Надежды Бурлюков.

Биография 
Родился в многодетной семье. Учился в Воронежской художественной школе. В 1903 году учился в частной художественной школе А. Абже в Мюнхене, в 1904 году — в студии В. Кормона в Париже. Затем учился в художественных училищах: в 1905-1910 годах – в Киеве, в 1911 году – в Одессе, в 1911-1915 годах – в Пензе.

Был живописцем, графиком, иллюстратором книг, поэтом. Участвовал в кубофутуристических выставках. Экспонент многочисленных выставок общества «Синий всадник» в Мюнхене (1911, 1912).

С 1907 по 1910 год — один из лидеров художественной группы «Венок-Стефанос», с 1910 года — член группы «Гилея». Как и брат Давид работал над проблемами фактуры и цвета в живописи. Входил в объединение «Бубновый валет».

Во время Первой мировой войны в 1916 году был мобилизован в армию. Погиб ориентировочно в 1917 году на Салоникском фронте.

Изображения

Работы находятся в собраниях 
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 Таганрогский художественный музей, Таганрог

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Владимир Бурлюк на сайте www.terra-futura.com
 Государственный художественный музей им. М. В. Нестерова. Уфа. 2007. ISBN 978-5-98645-007-0.

Художники русского авангарда
Поэты русского авангарда
Русский футуризм
Погибшие в Первую мировую войну
Художники-футуристы